Яаков Бен-Ашер (1269—1343) — германо-испанский раввин
 Бен-Ашер, Хаим (1904—1998) — израильский политический деятель